L'Euroformula Open 2021 è la ottava edizione del campionato Euroformula Open. Inizia il 1º maggio a Portimao e si concluderà il 24 ottobre a Barcellona, dopo ventiquattro gare suddivise in otto tappe. La serie utilizza vetture di Formula 3 prodotte da Dallara con 3 possibili motorizzazioni, con prestazioni e curva di potenza eguagliate (Balance of Performance), prodotti dalla Mercedes-Benz e Volkswagen.

Team e Piloti

Test 
Il 31 marzo iniziano sul Circuito di Spa-Francorchamps le prime due giornate di test riservate alla Euroformula, partecipano tutti e cinque i team iscritti, il rokkie Jak Crawford si dimostra il più veloce sul tracciato belga. Il 19 e 20 aprile si svolgono altre due giornate di test, questa volta sul Circuito di Catalogna, il più veloce delle due giornate è Cameron Das.

Calendario e risultati 
Il calendario viene deciso nel dicembre del 2020, il campionato inizia il 1º maggio sul circuito di Portimao, l'evento sara per la prima volta in concomitanza con la Formula 1.

Classifiche

Classifica piloti 
I punti sono stati assegnati come segue:

Classifica Rokkie 
I punti sono stati assegnati come segue:

Classifica team

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2021
2021